Кри́ста Нелл (), настоящее имя До́рис Кри́станел (; род. 21 января 1946 года, Вена, Австрия — ум. 19 июня 1975 года, Рим, Италия) — австрийско-итальянская актриса.

Биография и карьера 
Криста Нелл (настоящее имя Дорис Кристанел) родилась 21 января 1946 года в Вене (Австрия).

Дебютировала на экране в 1965 году в фильме «Безумный Пьеро». Всего за 10 лет своей актёрской деятельности сыграла около 40 ролей в кино, преимущественно снималась в Италии, где прожила большую часть своей недолгой жизни.

Актрисы не стало 19 июня 1975 года в Риме (Италия). Причина смерти — лейкемия. Ей было всего 29 лет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Артисты, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в Италию из Австрии
Умершие от лейкоза